

Argentyna
 Arsenal de Sarandí – argentyński klub piłkarski z siedzibą w Sarandí

Brazylia
 Sarandi – miasto i gmina w stanie Parana
 Sarandi – miasto w stanie Rio Grande do Sul
 Estádio Fonte Sarandi – stadion piłkarski w Sarandi (Rio Grande do Sul)

Cypr
 Sarandi – miejscowość w dystrykcie Nikozja

Urugwaj
 Sarandí del Yí – miasto w departamencie Durazno 
 Sarandí Grande – miasto w departamencie Florida 
 Arroyo Sarandí – potok w departamencie Canelones
 Bitwa nad Sarandí – starcie zbrojne wojny brazylijsko-argentyńskiej